Van Maanen, een Nederlands patriciërsgeslacht
Adriaan van Maanen (1884-1946), Nederlands-Amerikaans astronoom
Cornelis Felix van Maanen (1769-1846), minister van Justitie onder Lodewijk Napoleon en koning Willem I
Geert van Maanen (1951), topambtenaar
Guillaume Adrien Gérard van Maanen (1801-1871), jurist en procureur-generaal van de Hoge Raad der Nederlanden
Hans van Maanen (1950), wetenschapsjournalist en schrijver
Marie van Maanen (1864-1937), journalist
Michiel van Maanen (1952), voormalig Inspecteur-generaal der Krijgsmacht
Pieter Jacob van Maanen (1770-1854), hoogleraar geneeskunde, lijfarts van Lodewijk Napoleon, lid van de Vergadering van Notabelen
Rudi van Maanen (1944), historicus en archivaris
Willem van Maanen (1890-1989), hoogleraar Engelse taal- en letterkunde
Willem G. van Maanen (1920-2012), journalist en schrijver

Overig
Ster van Van Maanen, een witte dwerg op een afstand van 14,1 lichtjaar van de Zon
Van Maanen, een inslagkrater op de Maan

Zie ook
Van Manen